Арну́льф Ме́цский (, ; около 580/582—) — франкский политический и церковный деятель, епископ города Меца, прародитель династии Каролингов, канонизированный католической церковью. День памяти — 18 июля.

Биография 

Арнульф родился в начале 580-х годов (около 580 или около 582 года), возможно, 13 августа 582 года.

Был влиятельным сановником при дворе меровингского короля Австразии Теодеберта II. В 613 году вместе с Пипином Арнульф возглавил аристократическую оппозицию королеве Брунгильде и добился воссоединения франкских королевств под властью Хлотаря II. После этого он получил сан главы Мецской епархии.

С 623 года Арнульф был одним из советников короля Дагоберта I.

В 627 году отошёл от дел и стал отшельником. Погребён в Ремирмонском аббатстве.

После смерти Арнульф Мецский был канонизирован. Покровитель пивоваров.

Родословная

См. также 
 Происхождение Арнульфингов

Примечания

Ссылки 
 Арнульф // Православная энциклопедия

Родившиеся в 580-е годы
Арнульфинги
Святые периода Меровингов
Святые Лотарингии
Католические святые
Христианские святые VII века
Епископы Меца
Епископы VII века
Пища в религии